Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Ignace (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus.

Rue Saint-Ignace (Sint Ignatiusstraat), à Kallo (Beveren)

(Québec) 
Rue Saint-Ignace, à La Prairie
Avenue Rang-Saint-Ignace, à Beauport (Québec) (fait référence à Ignace Juchereau Duchenay)

Rue Saint-Ignace, à La Havane

Rue Saint Ignace (via de Sant Ignasi), à Manresa (Catalogne)
Rue de Saint-Ignace de Loyola (carrer de Sant Ignasi de Loiola), à Valencia

Rue Saint-Ignace, à Montmagny
Rue Saint-Ignace, à Strasbourg

Allée Saint-Ignace (St Ignatius’ lane), à Franklin, TN

Rue Saint Ignace de Loyola (via Sant'Ignazio di Loyola), à Bagheria
Rue Saint Ignace (via Sant'Ignazio), à Lecce
Rue Saint Ignace de Loyola (via Sant'Ignazio di Loyola), à Naples
Place Saint Ignace (piazza Sant'Ignazio), à Rome

Rue Saint-Ignace, à Vilnius

Rue Saint-Ignace (St Ignatius street), à Sliema

Rue Saint-Ignace (Sint Ignatiusstraat), à Breda
Rue Saint-Ignace (Sint Ignatiusstraat), à Venlo

Homonymie
Ignace